BVA kan avse:
Balkan Volleyball Association
Beauvais-Tillé flygplats